Winterer ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Winterer (* 1968), deutscher Autor
 Anne Winterer (1894–1938), deutsche Fotografin
 Caroline Winterer (* 1966), US-amerikanische Historikerin
 Christoph Winterer (* 1967), deutscher Kunsthistoriker und Philologe
 Franz Winterer (1892–1971), österreichischer Musiker, Offizier und Politiker
 Georg Winterer (* 1961), deutscher Unternehmer, Mediziner und Hochschullehrer
 Hermann Winterer (1890–1980), deutscher Historiker
 Landolin Winterer (auch Landelin Winterer; 1832–1911), katholischer Geistlicher, Schriftsteller und Mitglied des Reichstages
 Otto Winterer (1846–1915), deutscher Politiker
 Wilhelm Winterer (1879–1969), deutscher Offizier, Autor und Verlagsgründer

Winterer steht für:
 Winterer (Gemeinde Abtenau), Ortsteil von Abtenau Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Winter (Begriffsklärung)